Noix
Denise Cerneau
Marcel Cerneau